Paar (getal)
Paar (rivier), zijrivier van de Donau in Beieren